

Населені пункти та їхні частини

 Францишково — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Францишково — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Францишково — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Францишково — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Францишково — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Францишково — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Францишково — частина міста Грудзьондз в Куявсько-Поморському воєводстві
 Францишково — осада в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки